Notolepis är ett släkte av fiskar. Notolepis ingår i familjen laxtobisfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Laxtobisfiskar
Notolepis